Richard Jones puede referirse a:
 Richard Jones Berwyn (1838-1917), pionero de la colonización galesa en Argentina.
 Herbert Richard Jones ( ? - 1918), empresario inglés afincado en Sevilla.
 Richard Jones ( ? - 1744), violinista y compostor barroco.
 Richard Jones (1790-1855), economista inglés.
 Rick Jones, personaje ficticio del universo Marvel.